La saison 2019-2020 du Club africain est la  consécutive du club dans l'élite. Le club participe également à la coupe de Tunisie.

Transferts

Matchs amicaux

Compétitions

Championnat de Tunisie 

{{Feuille de match
| titre        = 3 journée
| date         = 
| heure        = 15:00 GMT+1
| équipe 1     = Croissant sportif chebbien 
| équipe 2     = Club africain'| score        = 
| buts 1       = 
| buts 2       = Ayadi , Ben Yahia 
| stade        = Stade olympique d'El Menzah, Tunis
| affluence    = Huis clos
| arbitre      = Naim Hosni
| rapport      = 
}}

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=33%|

|}

 Coupe de Tunisie 

 Joueurs et encadrement technique 

|-

 

Note : Le numéro 12 ne peut être donné à un joueur car il est attribué aux supporteurs. À la suite du décès de Lassaad Ouertani en , le numéro 14 est retiré.

 Statistiques collectives 

 = Tenant du titre.''

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Notes et références 

Club africain
2019-2020